The Bomb Throwers – film del 1915 diretto da Edwin August
The Bomb Throwers – film del 1915 prodotto dalla Pathé Exchange